

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Dickson – township della Contea di Manistee, Michigan
 Dickson – città della Contea di Carter, Oklahoma
 Dickson – città della Contea di Dickson, Tennessee
 Dickson City – borough della Contea di Lackawanna, Pennsylvania

Persone
Anthony Hampden Dickson (1935-2022) – vescovo cattolico giamaicano
Barbara Dickson (1947) – attrice e cantante britannica
Chris Dickson (1961) – velista neozelandese
Christopher Dickson (1984) – calciatore ghanese
David Dickson (1941) – ex nuotatore australiano
Ed Dickson (1987) – giocatore di football americano statunitense
Earle Dickson (1892-1961) – inventore statunitense
Gloria Dickson (1917 – Las Vegas, 10 aprile 1945), è stata un'attrice cinematografica statunitense
Gordon R. Dickson (1923-2001) – scrittore statunitense
John Dickson (1945) – ex cestista statunitense
Lee Dickson (1985) – rugbista a 15 inglese
Michael Dickson (1996) – giocatore di football americano australiano
Leonard Eugene Dickson (1874-1954) – matematico statunitense
Mark Dickson (1959) – tennista statunitense
Ngila Dickson (1958) – costumista neozelandese
Oscar Dickson (1823-1897) – esploratore, imprenditore e filantropo svedese di origini scozzesi
Paul Dickson (1920-2011) – regista e sceneggiatore britannico
Richard Watson Dickson (1759-1874) – medico e agronomo britannico
William Dickson (1866-1910) – calciatore scozzese
William Kennedy Laurie Dickson (1860-1935) – regista e inventore inglese